Metzholz ist der Name folgender Orte:

 Metzholz (Blaufelden), Weiler im Ortsteil Gammesfeld der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Metzholz (Leichlingen), Ortschaft in der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen